Фриме́р (, от frimas — иней, изморозь) — 3-й месяц (21/23 ноября — 20/22 декабря) французского республиканского календаря, действовавшего с октября 1793 по 1 января 1806. Фример является последним, третьим месяцем осеннего квартала . За ним следует первый зимний месяц — нивоз.

Как и все месяцы французского революционного календаря, фример содержит тридцать дней и делится на три декады. Вместо традиционных в католицизме святых, каждому дню приписано название сельскохозяйственного растения. Исключением являются пятый () и десятый () дни каждой декады. Первому из них приписано название животного, а последнему — название сельскохозяйственного орудия. Вопреки первоначальному предложению Фабра д’Эглантина, Конвент назвал 8-й день фримера  (мёд), а 11-й —  (воск). В проекте д’Эглантина эти названия предназначались для нивоза. Тем самым был нарушен принцип приписывать некратным пяти числам всех месяцев, кроме нивоза, названия растений.

Названия дней месяца

Примечания 

Месяцы французского республиканского календаря